Se også 954 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
54
Artikler om enkelte år